Chrząstawa – rzeka w woj. opolskim
 Chrząstawa – wieś w woj. łódzkim
 Chrząstawa Wielka – wieś w woj. dolnośląskim
 Chrząstawa Mała – wieś w woj. dolnośląskim

Zobacz też 
 Chrząstowa – rzeka na Pojezierzu Krajeńskim